Oddělené stoly (v anglickém originále Separate Tables) je název různých dramatických a audiovizuálních děl:

 Oddělené stoly (hra) – soubor dvou jednoaktových her dramatika Terence Rattigana z roku 1954
 Oddělené stoly (film, 1958) – oscarový americký film režiséra Delberta Manna s Ritou Hayworthovou ad.
 Oddělené stoly (film, 1983) – americký televizní film režiséra Johna Schlesingera z roku 1983